Kaká (1982, Brasília), futbolista brasiler 
 Kaka (Arizona), població al Comtat de Maricopa (Arizona, EUA)
 Kaka (ocell) (Nestor meridionalis), ocell de la família dels estrigòpids que habita a Nova Zelanda
 Kaka (Sudan del Sud), població reclamada pel Sudan i el Sudan del Sud